Кэролин Порко (; 6 марта 1953, Нью-Йорк) — американский планетолог. 

В 1980-х работала над обработкой изображений для программы Вояджер. В настоящий момент руководит группой по обработке изображений миссии Кассини-Гюйгенс и участвует в программе Новые горизонты.

В 2008 году журнал Wired включил её в список 15-ти людей, к которым должен будет прислушиваться следующий президент США. За публичные выступления в 2010 году была награждена медалью Карла Сагана.

В её честь назван астероид (7231) Порко, открытый в 1985 году Эдвардом Боуэллом.

Примечания

Ссылки 
 Выступление на TED в 2007 году 
 Выступление на TED в 2009 году 
 Интервью журналу Wired .

 

Женщины-астрономы
Астрономы США
Выпускники Средней школы кардинала Спеллмана (Нью-Йорк)
Преподаватели Аризонского университета